Mansell peut faire référence à :

Patronymes 

 Carol Mansell (), une actrice américaine ;
 Clint Mansell (1963- ), un compositeur britannique de musique de films ;
 Greg Mansell (1987- ), un pilote automobile britannique, fils de Nigel Mansell ;
 Joanna Mansell, auteur américain de romances ;
 Leo Mansell (1985- ), un pilote automobile britannique, fils de Nigel Mansell ;
 Nigel Mansell (1953- ), un pilote automobile britannique ;
 Robert Mansell (1573-1656), un militaire et un homme politique britannique.

Autres 
 Catalogue Mansell, surnom du , un catalogue des livres d’avant 1956,
 , une société qui créa le catalogue du British Museum,

Voir aussi